Камерон:

Камерон — місто, штат Міссурі
 Камерон — місто, штат Нью-Йорк
 Камерон — місто, штат Північна Кароліна
 Камерон — місто, штат Оклахома
 Камерон — місто, штат Південна Кароліна
 Камерон — місто, штат Техас
 Камерон — місто, штат Західна Вірджинія
 Камерон — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин
 Камерон — селище в окрузі Беррон, штат Вісконсин
 Камерон — переписна місцевість, штат Аризона
 Камерон — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Камерон — невключена територія в штаті Іллінойс
 Камерон — невключена територія в окрузі Керн штат Каліфорнія
 Камерон — невключена територія в окрузі Мендосіно штат Каліфорнія
 Кемерон — тауншип в штаті Міннесота
 Камерон — невключена територія в штаті Монтана
 Камерон — невключена територія в штаті Огайо

Інше 

 Камерон (компанія) — нафтова компанія
 Камерон (кратер) — кратер на Місяці
 Камерон (округ)
 Камерон (прізвище)